El término Bratski (, en bielorruso: Брацкі) puede referirse a:

Bratski (Gomel), localidad de Bielorrusia.

Bratski (Bashkortostán), localidad de la república de Bashkortostán, en Rusia.
 Bratski (Gulkévichi, Krasnodar), localidad del raión de Gulkévichi de la república de Bashkortostán, en Rusia.
 Bratski (Korenovsk, Krasnodar), localidad del raión de Korenovsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Bratski (Labinsk, Krasnodar), localidad del raión de Labinsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Bratski (Tijoretsk, Krasnodar), localidad del raión de Tijoretsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Bratski (Ust-Labinsk, Krasnodar), localidad del raión de Ust-Labinsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Bratski (Yeisk, Krasnodar), localidad del raión de Yeisk del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Bratski (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
 Bratski (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.